En France, une loi du pays peut désigner :
 un acte du Congrès de Nouvelle-Calédonie, ou 
 un acte de l'Assemblée de Polynésie française.

Pays